Gate Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gate Township (North Dakota)
 Gate Township (Oklahoma)